FK Jonava er en litauisk fodboldklub fra Jonava.

Holdets farver er grøn og hvid. Klubben har hjemmebane på Jonava central stadion (kapacitet 1.000).

Historiske navne 
 1991 – Azotas
 1994 – Achema-Lietava
 1996 – Lietava
 2017 – Jonava

Historiske slutplaceringer

Klub farver 
 hvidblå

Nuværende trup 

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 U-18

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Robertas Poškus 2016
  Donatas Vencevičius 2016-2017
  Mindaugas Čepas 2017
  Felipe Ribeiro 2018 
  Darius Gvildys 2018 
  Artūras Ramoška 2018 
  Eisvinas Utyra 2019–2020
  Dragan Djurdjevic siden januar 2021
  Eisvinas Utyra siden mars 2021
  Jevhen Lutsenko, siden 23. april 2022.
  Petro Kostiik, siden maj 2022

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fkjonava.lt 
 Facebook 
 Officiell Hemsida alyga.lt (lt)

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1991